еПри Мехико 2022 года () — второй этап и третья гонка сезона 2021/2022 чемпионата мира «Формулы E», которая прошла 12 февраля на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, столице Мексики. Это шестой еПри Мехико в истории.

Перед еПри 
ЕПри Мехико вернулся в календарь после отсутствия в предыдущем сезоне. Из-за пандемии COVID-19 трасса в Мехико не могла принимать гонки, так как там был развёрнут временный госпиталь, и этап в Мексике в 2021 году прошёл на Автодроме имени Мигеля Абеда, который находится примерно в 30 км от города Пуэбла.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +19…21 °C. Трасса +30…36 °C

Паскаль Верляйн, пилот команды , завоевал поул позицию. В финальной дуэли он сражался за поул-позицию с пилотом  Эдоардо Мортарой. Темп Мортары был немного быстрее, однако он допустил ошибку на выходе из поворота Peraltada, и его машину развернуло на финишной прямой.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Гонка 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +21…20 °C. Трасса +26…24 °C

Паскаль Верляйн одержал первую победу в карьере в Формуле E, также это победа стала первой для заводской команде . Вторым финишировал Андре Лоттерер, таким образом команда  добыла сразу победный дубль. Третьим финишировал Жан-Эрик Вернь.

На старте гонки Верляйн сумел отбить атаку Мортары. Первая шестёрка гонщиков шла без изменений на первом круге. На третьем круге появились жёлтые флаги после схода Александра Симса на стадионной секции. Сразу после окончания жёлтых флагов Лоттерер первым активировал режим атаки, через круг это сделал Мортара, а затем и Верляйн. На восьмом круге Мортара обошёл Верляйна и вышел в лидеры гонки, а де Врис потерял несколько позиций. На 13-м круге гонщики DS Techeetah обогнали Лоттерера, а позже Вернь обогнал и Верляйна и сумел приблизиться к лидировавшему Мортаре. На 15-м круге произошёл контакт машины да Кошты и машины Верляйна, в итоге машина да Кошты получила повреждения, и его обошёл Фряйнс в борьбе за пятую позицию. На 26-м круге Вернь потерял темп, и он потерял сразу несколько позиций. На 27-м круге Верляйн догнал Мортару и совершил обгон, вернув себе лидерство в гонке. Кругом позже Лоттерер прошёл Мортару и гонщики  оторвались от остального пелотона. На 33-м круге Фряйнс вышел на третье место после обгона Мортары. На 36-м круге Фряйнс потерял темп и несколько позиций — гонщики DS Techeetah вышли на третье и четвёртое места, Мортара шёл пятым. На последнем 40-м круге преимущество получили те гонщики, которые сумели сэкономить больше энергии — де Врис прорвался на шестую позицию, гонщики e.dams, Себастьен Буэми и Максимилиан Гюнтер сумели прорваться в первую десятку и финишировали восьмым и девятым, а Стоффель Вандорн, Ник Кэссиди и Оливер Роуленд, которые перед последнем кругом шли в первой десятке, потеряли позиции и в итоге не набрали очков.

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Лукас ди Грасси получил штраф в 5 секунд за столкновение с Стоффелем Вандорном.

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Мексике в 2022 году
ЕПри Мехико